„Pure Instinct“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ проведено от 1 май 1996 г. до 1 юли 1998 г. Това е първото турне на групата с барабаниста Джеймс Котак.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1996 година
Музикални турнета от 1997 година
Музикални турнета от 1998 година
Турнета на „Скорпиънс“